St. Veit und St. Martin steht für Kirchengebäude:
 St. Veit und St. Martin (Steinbach),  Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 St. Veit und St. Martin (Wunsiedel), Bayern
 St. Martin und St. Veit (Simmringen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
	
Siehe auch:
 St. Veit oder St. Martin (Weitisberga)